San Salvador bezeichnet:

 ein kolonialer Name der Stadt M’banza Kongo in Angola

 San Salvador de Jujuy, eine Stadt in Argentinien
 San Salvador (Entre Ríos), eine Stadt in der Provinz Entre Ríos, Argentinien
 Departamento San Salvador (Entre Ríos), ein Departamento Provinz Entre Ríos, Argentinien

 San Salvador (Bahamas), eine Insel der Bahamas (ehemals Watling Island)
 Guanahani, die Bahamas-Insel, auf der Kolumbus im Oktober 1492 erstmals den Boden Amerikas betrat und die er in San Salvador umbenannte

 San Salvador (Galápagos), eine der Galapagosinseln, Ecuador

 San Salvador, die Hauptstadt von El Salvador
 Departamento San Salvador (El Salvador), ein Departamento in El Salvador
 Distrito San Salvador, ein Distrikt in El Salvador
 Municipio San Salvador (El Salvador), Municipio in El Salvador

 San Salvador (Hidalgo), Stadt in Mexiko
 Municipio San Salvador (Hidalgo), Municipio in Mexiko

 San Salvador (Distrikt in Paraguay), Distrikt im paraguayischen Departamento Guairá
 San Salvador (Paraguay), Stadt in Paraguay
 San Salvador Island, eine Insel der Philippinen, Provinz Zambales

 San Salvador (Valladolid), eine Gemeinde in der Provinz Valladolid, Spanien
 San Salvador, piemontesischer Name von San Salvatore Monferrato, Gemeinde in der Provinz Alessandria, Italien

 Río San Salvador, ein Fluss in Uruguay
 die Kathedrale von Oviedo, Spanien

 San Salvador (Kurzgeschichte), eine Kurzgeschichte von Peter Bichsel

Siehe auch:
 Salvador
 Sant Salvador
 Salvatore (Begriffsklärung)
 San Salvatore (Begriffsklärung)
 São Salvador
 Sankt Salvator (Begriffsklärung)
 Salvatorkirche (Begriffsklärung)
 Departamento San Salvador